Bloomingburg désigne :

 Bloomingburg, un village situé dans l'Ohio ;
 Bloomingburg, un village situé dans l'État de New York ;

Homonymie de localités aux États-Unis